Herb Władysławowa (województwo pomorskie)
 Herb Władysławowa (województwo wielkopolskie)
 Herb Władysławowa (okręg mariampolski)